Garten of Banban è un gioco survival horror indie creato dallo studio indipendente Europhic Brothers.

Trama

Capitolo 1
Ci troviamo in un asilo nido Apriamo una porta e troviamo un drone giocattolo scarico e per farlo funzionare dobbiamo trovare una fonte di energia, che in questo caso sono delle batterie.
Grazie a questo drone possiamo preme dei pulsanti che ci permettono di aprire delle porte, così troviamo un corridoio con la testa di una delle Mascotte della scuola, Opila Bird, che ci fissa. Dopo un puzzle game ci troviamo in una stanza che ricrea artificialmente l'ambiente di un parco giochi all'aperto.
Dobbiamo completare una missione, ovvero dare da mangiare delle uova a Opila.
Completare questa missione ci permetterà di aprire una porta e dopo un altro puzzle game ci troveremo a scappare da Opila in un Parkour.
Facciamo cadere Opila nelle profondità della fabbrica e ci dirigiamo su un ascensore nascosto nel pavimento.
Ci saliamo sopra e un'altra mascotte, Jumbo Josh, che ribalta la piattaforma perché cerca di catturarci.

Capitolo 2
Dopo essere svenuti ci risvegliamo e ci accorgiamo che abbiamo schiacciato Jumbo Josh con l'ascensore.
Usciamo e dopo un puzzle game ci troviamo su una rampa di scale, mentre, una mascotte mai vista prima, dalle sembianze di un ragno blu, ci osserva.
Questa mascotte è Nabnab.
Arriviamo in una hall e una voce dice di andare in una location simile ad un labirinto.
Qui ci inseguirà Nabnab.
Sopravvissuti e tornati alla hall, scopriremo che quella voce apparteneva a Banban, che ci colpisce.
Ci risvegliamo in un laboratorio, con varie mascotte a terra morte.
Sono tutte basate su un modello, ovvero la mascotte Captain Fiddles, ma tutti di colore diverso.
Dobbiamo estrarre un liquido verde da loro e metterlo in un becher, che ci permetterà si aprire una porta.
Aperta questa porta ci ritroviamo in un lungo corridoio con infondo una porta. La apriamo e troviamo Opila, sopravvissuta alla caduta, che ci inseguirà fino ad una porta, dove saremo salvi.
Ci ritroviamo in una classe con dei tavoli con seduti degli oggetti come studenti e come maestra Banbaleena, una mascotte.
Dobbiamo risolvere un puzzle game per evitare il jumpscare e subito dopo un altro puzzle game, durante la ricreazione.
Ritornati in classe, Banbaleena sente un rumore e va a controllare. Possiamo scappare e non ci lasciamo sfuggire l'occasione, così entrati in una ventola, ci ritroviamo davanti ad un nido.
Dobbiamo trovare i cuccioli di Opila. Farlo ci permetterà di trovare una chiave, aprire una porta ed evitare l'inseguimento di Opila.
Ci ritroviamo nel corridoio del nostro primo incontro con Opila in questo capitolo, ma adesso c'è una gigantesca lumaca gialla, Slow Seline, da cui riusciremo a scappare attraverso un minigioco.
Ci troviamo in una stanza dove completeremo la missione di Stinger Flyn.
Finiremo in una stanza con delle porte e una torta con sopra una statua di Banban e Banbaleena che danzano.
Da dietro un vetro spunterà fuori Banban, che si rivelerà essere nostro apparentemente alleato.
Ci dice che ci aveva colpito per risolvere delle cose successe in passato, e con questo se ne andrà.
Si aprirà una porta e finiremo in un labirinto, inseguiti da Banbaleena e cercare di essere catturati da Jumbo Josh.
Dopo aver fatto catturare a Jumbo per errore Banbaleena, si aprirà una porta e finiremo su un altro ascensore, che si blocca a metà discesa.

Modalità di gioco
Giochiamo nei panni di un genitore alla ricerca di suo figlio scomparso.
Dobbiamo sopravvivere a mostri e completare dei puzzle game.
Per farlo possiamo usare un drone.

Personaggi
Player: Un genitore alla ricerca di suo figlio scomparso.
Banban: Mascotte rossa con delle corna.
Nabnab: Ragno blu con cappellino da festa. Sarà il principale antagonista.
Banbaleena: Versione femmina bianca di BanBan.
Opila Bird: Uccello rosa dalle sembianze di un Dodo, antagonista del primo capitolo.
Jumbo Josh: Enorme bestione verde che tenterà spesso di catturarci.
Stinger Flynn: MAedusa arancione con un solo occhio.
Captqin Fiddles: Corpo blu senza testa, poiché il viso si trova sul petto.
Slow Seline: Grossa lumaca gialla.
Sheriff Toadster: enorme mascotte marrone con un altrettanto enorme sorriso, vestito da sceriffo.
Fiddles: Versioni di diverso colore di Capitan Fiddles.
Mini Opila: Versioni uguali a Opila ma cucciole. tranne per una, che è azzurra.

Videogiochi indipendenti